Кетл-Ривер:

 Кетл-Ривер — город в округе Карлтон, штат Миннесота, США.
 Кетл-Ривер — тауншип в округе Пайн, Миннесота, США.